Muziekalbums:
 Full Circle (Boyz II Men)
 Full Circle (Creed)
 Full Circle (CTA)
 Full Circle (Dan Fogelberg)
 Full Circle (Deadmau5)
 Full Circle (Dottie West)
 Full Circle (Drowning Pool)
 Full Circle (Icehouse)
 Full Circle (Jah Wobble)
 Full Circle (Morgan Heritage)
 Full Circle (Pennywise)
 Full Circle (Rupert Holmes)
 Full Circle (Saga)
 Full Circle (The Doors)
 Full Circle (Waylon Jennings)
 Full Circle (Xzibit)

Overig
 Full Circle (Danielle Steel), een boek van Danielle Steel
 Full Circle (Doctor Who), een verhaallijn van de televisieserie Doctor Who, uitgezonden in 1980
 Full Circle (Erich Maria Remarque), een toneelstuk van Erich Maria Remarque
 Full Circle (Half Moon Run), een muzieknummer uit 2013
 Full Circle (1977), een horrorfilm uit 1977
 Full Cirlce (1996), een televisiefilm uit 1996
 Full Circle Song, single, origineel van Gene Clark, gecoverd door The Byrds